Atletika na Olimpijskim igrama je bila u programu svih do sada održanih Olimpijskih igara. Iako su se broj i vrsta atletskih disicplina kroz povijest bitno mijenjali, osnovna podjela na trkačke discipline, bacačke discipline, skokove i višeboj je uvijek bila prisutna. Danas su u programu 24 discipline za muškarce i 22 discipline za žene: dvije discipline u kojima se natječu samo muškarci su 3000 m sa zaprekama i brzo hodanje na 50 km.

Muške discipline 
Atletski program za muškarce po disciplinama se nije mijenjao od Igara u Helsinkiju 1952. godine kada je uvrštena disciplina hodanje na 20 km, osim što je jednom (Igre u Montrealu 1976. godine) nije bilo natjecanja u disciplini hodanja na 50 km.

Od disciplina koje se više ne nalaze u programu tu su uglavnom različite dionice preponskih utrka, skokovi iz mjesta, neke bacačke disicpline te mješovite štafete, u kojima su natjecatelji iz jedne momčadi trčali različite duljine dionica. Ukupno su se do sada na OI pojavile barem jednom 52 različite disicpline za muškarce.

Ženske discipline 
Natjecanja u atletici za žene su uključena u program na Igrama u Amterdamu 1928. godine. Do sada se u programu Igara pojavilo ukupno 26 različitih disciplina za žene.

Poveznice 
 Osvajači olimpijskih medalja u atletici, muški
 Osvajači olimpijskih medalja u atletici, žene